«3+2» puede referirse a:

 Tri plyus dva (3+2) (1963), película de Unión Soviética.
 3+2 (f.1975), banda de Hungría.
 3+2 (f.2004), banda de España.
 3+2 (f.2006), banda de Bielorrusia.